Ви́ктор Ильи́ч Алексе́ев (27 августа 1914, Санкт-Петербург — 12 июля 1977, Ленинград) — советский легкоатлет и тренер.

Заслуженный мастер спорта (1942), заслуженный тренер СССР (1956, знак № 1). Выступал за Ленинград — спортивные общества «Рекорд», «Зенит» (с 193.).

6-кратный чемпион СССР в метании копья и метании гранаты (1936—1948).

Биография 
В 1936—1948 годах Виктор Алексеев был одним из сильнейших метателей копья в СССР: он 5 раз выигрывал чемпионат СССР, 6 раз улучшал рекорд СССР, безраздельно владея им (его последний рекорд был побит в 1950 году). Его результаты 4 раза попадали в десятки лучших результатов сезона в мире (1940, 1945—1947). Его тренером был Анатолий Решетников.

Одновременно он занимался тренерской работой. В 1937 году окончил Высшую школу тренеров при Государственном институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Но ещё до этого, в 1936 году создал при ДСО «Зенит» детскую спортивную школу; уже в 1930-е годы его ученики становились рекордсменами СССР среди юниоров.

Во время Великой Отечественной войны Алексеев остался в блокадном Ленинграде. Он стал инструктором Всевобуча — обучал бойцов рукопашному бою, метанию гранаты, бегу на лыжах и т. д.; был участником движения «спортсменов-тысячников» — спортсменов, взявшихся обучить не менее тысячи бойцов. 18 июня 1942 года Алексееву в числе 22 спортсменов (в числе которых было 5 ленинградцев) «за выдающуюся общественную и педагогическую деятельность в деле подготовки резервов для Красной Армии и Военно-морского Флота и отличные спортивные достижения» было присвоено звание «заслуженный мастер спорта».

В 1942 году в тяжёлом состоянии Алексеев был эвакуирован из Ленинграда в Пятигорск. Там он увидел 14-летнюю Наталью Дятлову, которая, переехав после войны в Ленинград, под фамилией Смирницкая стала первой его ученицей, добившейся международных успехов — в 1949 году она стала рекордсменкой мира.

В 1948 году Школа высшего спортивного мастерства ДСО «Зенит» получила официальный статус, и Алексеев ушёл из большого спорта, полностью посвятив себя работе тренера. Его ученики завоевали 8 золотых олимпийских медалей и 12 золотых медалей чемпионатов Европы. В 1970 году по его инициативе построен новый спорткомплекс школы.

Алексеев умер в 1977 году во время тренировки. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Спортивные достижения 

 Рекорды СССР
 метание копья      64,24            21.06.1936   Ленинград
                    64,70             6.09.1936   Ленинград
                    66,24            12.08.1939   Харьков
                    67,88            30.09.1939   Ленинград
                    69,65             9.09.1940   Ленинград
                    69,68            24.09.1947   Ленинград

Тренер 
Был тренером сборной СССР по лёгкой атлетике, в том числе на Олимпийских играх 1960—1976.

 Воспитанники, добившиеся успехов на международной арене
 Смирницкая, Наталья Васильевна — метание копья — чемпионка Европы 1950; установила 2 рекорда мира (1949).
 Зыбина, Галина Ивановна — толкание ядра — олимпийская чемпионка 1952, призёр 1956, 1964; чемпионка Европы 1954, призёр 1962, 1950 (метание копья), 1954 (метание диска); установила 8 рекордов мира (1952—1956).
 Тышкевич, Тамара Андреевна — толкание ядра — олимпийская чемпионка 1956; призёр ЧЕ 1954, 1958.
 Трусенёв, Владимир Иванович — метание диска — чемпион Европы 1962, призёр 1958; установил рекорд мира (1961).
 Пресс, Тамара Натановна — толкание ядра, метание диска — олимпийская чемпионка 1960, 1964 — дважды, призёр 1960; чемпионка Европы 1958, 1962 — дважды, призёр 1958; установила 11 рекордов мира (1959—1965).
 Пресс, Ирина Натановна — бег на 80 м с барьерами, пятиборье — олимпийская чемпионка 1960, 1964; установила 7 рекордов мира (1960—1965).
 Михайлов, Анатолий Аркадьевич — бег на 110 м с барьерами — призёр ОИ 1964; чемпион Европы 1962; призёр ЧЕ 1958.
 Данилова, Тамара Петровна — метание диска — чемпионка Европы 1969.
 Чижова, Надежда Владимировна — толкание ядра — олимпийская чемпионка 1972, призёр 1968, 1976; чемпионка Европы 1966, 1969, 1971, 1974; установила 8 рекордов мира (1968—1973).
 Барышников, Александр Георгиевич — толкание ядра — бронзовый призёр ОИ 1976 (после смерти Алексеева — серебряный призёр ОИ 1980); установил рекорд мира (1976); для него Алексеев изобрёл новую технику толкания ядра — метод «кругового маха».

Награды 
 орден Ленина (27.04.1957)
 орден Трудового Красного Знамени (5.10.1972)
 орден Дружбы народов (1976)
 орден «Знак Почёта» (1960)
 золотая медаль Н. К. Крупской Академии педагогических наук СССР

Память 
Легкоатлетической школе и её спорткомплексу в 1980 году присвоено имя В. И. Алексеева; в школе установлен его бюст.

В память об Алексееве были открыты мемориальные доски (архитектор — В. С. Васильковский, скульптор А. А. Королюк):
 в 1982 году — на здании Школы высшего спортивного мастерства имени В. И. Алексеева (проспект Раевского, 16);
 в 1990 году — на здании по улице Комсомола, 13, где Алексеев жил с 1914 по 1975 год.

Примечания 

 Ссылки

Литература, ссылки 
 
 Александр Иссурин. Первый не только по номеру удостоверения // «Невское время». — 27 августа 2004

Спортивные результаты 
 
 

Метатели копья СССР
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Спортсмены, обучавшие бойцов в блокадном Ленинграде
Похороненные на Богословском кладбище
Выпускники Университета имени Лесгафта